Јанез Хочевар (Љубљана, 1. фебруар 1940) је југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Иду дани || 
|-
| 1973. || Бегунац || Белогардист
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1974. || Пролећни ветар || Боби
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Трансфер || Петј
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || Полжов отац
|-
| 1985. || Одбојник || Валентинчич
|-
| 1987. || Прави гусар || Други зидар / Други војак
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1988. || Отпадник || Хуго Репар
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Отац
|-
| 1989. || Чопрница Зофка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || Алојз Крањц 
|-
| 1990. || Тамничари || Августин
|-
| 1991. || Срчна дама || Лојз
|-
| 1997. || Херзог || /
|-
| 1997. || Небо гори модро (ТВ филм) || Марјан
|-
| 1997. || Феликс || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Леси се враћа (кратки филм) || /
|-
| 2001. || Злато срце (кратки филм) || Фармер
|-
| 2006. || Ен дан ресниче || /
|-
| 2004 2007. || Наша мала клиника (ТВ серија)|| Проф Др Леополд Крота / Др Леополд Крота
|-
| 2008. || Пејзаж бр 2 || Полде
|-
| 2008. || Вампир з Горјанчев || Нобелвин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Неке друге приче || Доктор Петер (сегмент „Словенска згодба”) (као Јанез Хочевар Рифле)
|-
| 2010. || Моји, твоји, најини || Јоже
|-
| 2016. || Усодно вино (ТВ серија) || Матео Ругани
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2012. || Некоћ је била дежела придних || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани
Добитници награде Златна арена